Medaillenspiegel/New York
Medaillenspiegel der Paralympics
Paralympics (Vereinigte Staaten)
Sport (New York City)